Giovanni Battista Bussi ist der Name folgender Personen:

* Giovanni Battista Bussi (Kardinal, 1657) (1657–1726), italienischer Geistlicher, Titularerzbischof von Tarsus und Kardinal 
 Giovanni Battista Bussi (Stuckateur) (1723–1779), italienisch-österreichischer Stuckateur 
 Giovanni Battista Bussi (Kardinal, 1755) (1755–1844), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Benevent und Kardinal
 Giovanni Battista Bussi de Pretis (1721–1800), italienischer Kardinal